Wyspa Świętego Pawła (Ocean Indyjski) – wyspa na Oceanie Indyjskim
 Wyspa Świętego Pawła (Morze Beringa) – wyspa na Morzu Beringa
 Wyspa Świętego Pawła (Zatoka Św. Wawrzyńca) – wyspa w Zatoce Św. Wawrzyńca
 Wyspa Świętego Pawła (Malta) – wyspa u wybrzeży Malty